Дербе́нд или Дарбанд, по-персидски — «закрытая дверь»:

 Дербенд — район на севере Тегерана, в составе 1-го муниципального округа (Шемиранат)
 Дербенд (Керман, Иран) — город в провинции Керман (Иран)
 Дербенд (Лурестан, Иран) — город в провинции Лурестан (Иран)
 Дарбанд (пещера) — археологический памятник нижнего палеолита в провинции Гилян

Также Дербенд используется как (устаревший) вариант названия города Дербент.

 Дербенди — третья династия ширваншахов
 Дербендсер — озеро в Иране

См. также 
 Дербент (значения)